Murk ist der Familienname folgender Personen:

 Seraina Murk (* 1971), Schweizer Freestyle-Skisportlerin
 Tista Murk (1915–1992), Schweizer Schriftsteller

 Mořkov (Murk), Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Murg